Спенсер има више значења:
 Спенсер (пушка)
 Едмунд Спенсер
 Округ Спенсер (Индијана)
 Округ Спенсер (Кентаки)
 Спенсер (Масачусетс)
 Спенсер (Ајова)
 Спенсер (Јужна Дакота)
 Спенсер (Њујорк)
 Спенсер (Ајдахо)
 Спенсер (Висконсин)
 Спенсер (Западна Вирџинија)
 Спенсер (Индијана)
 Спенсер (Небраска)
 Спенсер (Оклахома)
 Спенсер (Охајо)
 Спенсер (Северна Каролина)
 Спенсер (Тенеси)